Polskie pułki piechoty:
 53 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych – pułk piechoty polskiej okresu II RP
 53 Pułk Piechoty – oddział piechoty ludowego Wojska Polskiego

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 53 Pułk Piechoty Austro-Węgier ( - 1918) – Ungarisches (koratisches) Infanterieregiment Nr. 53 z okręgiem uzupełnień w Zagrzebiu.

Niemieckie pułki piechoty:
 53 Pułk Piechoty (5 Westfalski) – pułk piechoty niemieckiej, sformowany 5 maja 1860; garnizony w 1914: Kolonia; przydzielony do VII Korpusu Cesarstwa Niemieckiego

Rosyjskie pułki piechoty:
 53 Wołyński Pułk Piechoty (ros. 53-й пехотный Волынский полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego
 53 Pułk Strzelców (RFSRR)